В парному розряді жіночого тенісного турніру Ameritech Cup 1986,що проходив у рамках Світової чемпіонської серії Вірджинії Слімс 1986, Клаудія Коде-Кільш і Гелена Сукова виграли титул, у фіналі перемігши пару Штеффі Граф і Габріела Сабатіні 6–7, 7–6, 6–3.

Сіяні пари 

 Клаудія Коде-Кільш /  Гелена Сукова (чемпіонки)
 Штеффі Граф /  Габріела Сабатіні (фінал)

 Еліз Берджін /  Розалін Феербенк (чвертьфінал)
 Гана Мандлікова /  Алісія Молтон (1-ше коло)

Основна сітка

Посилання 

Ameritech Cup